Noms et prénoms égyptiens dans l'Antiquité : 
A à G - 
H à K - 
M et N - 
O à Z

A

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Âakhéperkarê || N5:O29 L1 D28 || ʕȝ-ḫpr-kȝ-Rˁ || align="center" |  || litt. Grand est le devenir du ka de Rê  Nom de Nesout-bity de 
|-
| Âakhéperenrê || N5:O29 L1:N35 || ʕȝ-ḫpr-n-Rˁ || align="center" |  || litt. La manifestation de Rê est grandiose  Nom de Nesout-bity de 
|-
| Âakhépérourê || N5:O29 L1:Z2 || ʕȝ-ḫprw-Rˁ || align="center" |  || litt. Les Manifestations de Rê sont grandioses  Nom de Nesout-bity d'
|-
| Âakhéperrê-Sétepenamon || N5:O29 L1 M17 Y5:N35 U21:N35 || ʕȝ-ḫpr-Rˁ Stp-n-Jmn || align="center" |  || litt. Grande est la manifestation de Rê, l'élu d'Amon  Nom de Nesout-bity de 
|-
| Aâouserrê || N5 O29:D36 F12 S29 || ʕȝ-wsr-Rˁ || align="center" |  ||
|-
| Aba || U23 D58 G29 G1 Y1 || Ȝbȝ || ||
|-
| Achôris || O4:V31-E23:Z1 || || align="center" |  || 
|-
| Adjib || V26:F34 || ʕḏ-jb || align="center" |  || litt. Le cœur vaillant  Nom d'Horus du  de la 
|-
| Aha || D34-A1 || ʕḥȝ || ||
|-
| Âhanakht || D34 N35:M3 Aa1:X1 A50 || ʕḥȝ-nḫt || ||
|-
|  || M17 A1 Z3 N11 F31 S29 || Jˁ ḥ-ms || || litt. né(e) de la lune
|-
|  || N12 F31 S29 Z7 B3 A1 || Jˁ ḥ-msw || ||
|-
| Akhenaton || M17 X1:N35:N5 G25*Aa1 :N35 || Ȝḫ-n-Jtn || align="center" |  || Amenhotep ,  de la 
|-
| Akhethétep || t-G25-Htp:t*p-A1 ||  || align="center" |  || 
|-
| Akhouthotep || Aa1 G25 X1:Z2 R4:Q3*X1 || Ȝḫwt-ḥtp || || litt. Les bienheureux [= ancêtres] sont satisfaits
|-
| Alexandre || G1 E23:V31 O34:N35 D46:D21:O34 || Ȝksndrs || align="center" |  || Alexandre le Grand
|-
| Amasis || N12:F31 R24:G39*Z1 || Jˁḥ-ms šȝ N.t || align="center" |  || Nom grec donné au pharaon de la 
|-
| Amenâa || M17 Y5:N35 O29:D36 G1 Y1 A1 || Jmn-ˁȝ || || nom de l'auteur du manuscrit d'origine "Conte du Naufragé"
|-
|  ||   || || || nom grec d'
|-
|  || M17 Y5:N35 G17 F4:X1*Z1 A1 || Jmn-m-ḥȝ.t || || litt. Amon est devant (en tête) = sous la responsabilité d'Amon
|-
|  || M17 Y5:N35 G17 F4:X1*Z1 || Jmn-m-ḥȝ.t || align="center" |  ||  (, ,  et  de la ), (,  et  de la )
|-
| Amenemheb || M17 Y5:N35 G17 W4 || Jmn-m-ḥb || ||
|-
| Amenemopet || i-mn:n-Aa15:O45 ||  || || litt. Amon est dans l'Opet
|-
| Amenhotep || M17 Y5:N35 R4:X1*Q3 A1 || Jmn-ḥtp || || litt. Amon est en paix, Amon est satisfait
|-
| Amenmosé || M17 Y5:N35 F31 S29 || Jmn-ms || ||
|-
| Amennakht ||   || || || voir Amonnakht
|-
|  || M17 Y5:N35 R4:X1*Q3 A1 || Jmn-ḥtp || || transcription grecque d'
|-
| Amény || M17 Y5:N35 M17 M17 A1 || Jmny || ||
|-
| Aményséneb || M17 Y5:N35 M17 M17 S29 N35:D58 A1 || Jmny-snb || ||
|-
| Âmheh || D36 G17 A2 C11 Z1 || ʕm-ḥḥ || align="center" |  ||
|-
| Amon || M17 Y5:N35 C12 || Jmn || align="center" |  || dieu de Thèbes, roi des dieux
|-
| Amon dans Opé || M17 Y5:N35 G17 M17 Q3*X1:O45 || Jmn || align="center" |  || l'Amon de Louxor
|-
| Amon dans Ipet-sout || M17 Y5:N35 G17 M17 Q3:X1 Q1 X1:Z2:O49 || Jmn || align="center" |  || l'Amon de Karnak
|-
| Amon-Rê || M17 Y5:N35 N5 Z1 G7 || Jmn-Rˁ || align="center" |  || divité de Karnak et de l'Égypte à partir du Moyen Empire
|-
| Amon-Rê roi des Dieux || M17 Y5:N35 N5 M23 X1:N35 Z2:R8 || Jmn-Rˁ-nsw-nṯrw || align="center" |  ||
|-
|  || M17 Y5:N35 D2:Z1s F23:f A52 || Jmn ḥr ḫpš.f || || litt. Amon est sur sa hache de guerre (khépesh)
|-
| Amonnakht || M17 Y5:N35 N35:M3:Aa1*X1 A24 A1  || Jmn Nḫt || || litt. Amon le Puissant
|-
| Amosis ||   || || ||
|-
| Amounenshi || D36 G17 N35A D35:N35 N37 M17 T14 A1 || ʕmwnnš || || cf. Sinouhé l'Égyptien
|-
| Amset || M17 G17 S29 U33 A40 || Jmstj || align="center" |  || un des quatre fils d'Horus, protecteurs des vases canopes
|-
| Amyrtée ||   || || align="center" |  || forme grecque d'Amenardis, nom généralement féminin  porté par un pharaon de la 
|-
|  ||   || || ||
|-
| Anherkhâou || W25 N1:N28 G43 || Jn-ḥr ḫ.ˁw || ||
|-
| Anhour || W25:N35 V28 D2:D21 X1:N31 G7 A40 || Jn-ḥr.t || align="center" |  || Onouris, dieu de This, nome d'Abydos
|-
| Ani ||   || || ||
|-
| Ânkhefeni || S34 N35:Aa1 I9 N35:A1 || ʕnḫ⸗f-n⸗j || || litt. qu'il vive pour moi !
|-
| Ânkhenefinpou || E15 S34 N35:I9 A1 || ʕnḫ-n⸗f-Jnpw || || litt. qu'Anubis vive pour lui !
|-
| Ânkhhor || S34 N35:Aa1 G5 || ʕnḫ-Ḥr || ||
|-
| Ânkhkaenrê || N5 S34 D28:N35 || ʕnḫ-kȝ-n-Rˁ || align="center" |  || 
|-
| Ânkhmâhor || V28 D2:D21 S34 G17 D36 || ʕnḫ-m-ˁ-Ḥr || ||
|-
| Ânkh-Mesout || S34 F31:X1 G43 || ʕnḫ-msw.t || align="center" |  || nom d'Horus, de Nebty et d'Horus d'or de 
|-
| Ânkhou || S34 N35:Aa1 G43 A1 || ʕnḫw || ||
|-
| Ânkhounas || E34:N35 M17 S29 S34 N35:Aa1 A1 || ʕnḫ-Wnjs || || litt. Vive Ounas !
|-
| Ânkhren || S34 N35:Aa1 D21:N35 A1 || ʕnḫ-rn || ||
|-
| Ânkhtyfy || S34 N35:Aa1 X1:I9:Z4 A1 || ʕnḫ(y)=fy || || litt. celui qui vivra
|-
| Ânkhtyfy le Fort || S34 N35:Aa1 X1:I9 N35:M3:Aa1*X1 A24 A1 || ʕnḫ(y)=fy Nḫt || ||
|-
| Anoupou ||   || || ||
|-
| Anpou || M17 N35:Q3 G43 E15 C6 || Jnpw || align="center" |  || voir Anubis
|-
|  || W25:N35 X1:I9 || Jn-(j)t=f || || litt. celui que son père a amené
|-
|  || W25 N35:X1:I9 || Jntf || align="center" |  || , roi de la 
|-
| Antef le Grand || W25 O29 N35 X1:I9 || Jn(w)-jt⸗f ˁȝ || align="center" |  || ,  de la 
|-
| Antef le Nubien || W25 N35:X1:I9 N35:S29*V28 A1 || Jn-(j)t⸗f || ||
|-
|  || W25:N35 X1:I9 M17 N29:D21 Y1 || Jn-(j)t⸗f jqr || ||
|-
| Anty || G7A A40 || ʕnty || align="center" |  || Le Griffu
|-
| Anubis || M17 N35:Q3 G43 E15 C6 || Jnpw || align="center" |  || dieu chien noir, maître de la nécropole d'Assiout
|-
| Apis || Aa5:Q3 E1 || Ḥp || align="center" |  || taureau vivant à Memphis, représentant de Ptah sur terre
|-
| Apophis || O29 Q3:Q3 I14 || ʕȝpp || align="center" |  || démon-serpent personnifiant le mal, ennemi de Rê
|-
| Apopi || M17 A2 Q3:Q3 M17 || Jppy || align="center" |  || Nom  Hyksôs
|-
| Âqen || D36:N29 N35 A40 || ʕqn || align="center" |  ||
|-
| Atoum || M17 X1:U15 || Jtm || align="center" |  || démiurge de la cosmogonie héliopolitaine
|-
| Aton || M17 X1:N35 N5 || Jtn || align="center" |  || le disque solaire en tant que divinité
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Aâmet || T14 G17 X1 B1 || ʕȝm(y).t || || litt. l'Asiatique
|-
| Abina || M17 A2 D58 G29 N35:G1 || Jbn || ||
|-
| Ahhotep || N12 R4:Q3*X1 || Jˁḥ-ḥtp || align="center" |  || mère d’Amôsis et régente
|-
| Ahmasis ||   || || ||
|-
| Ahmès-Néfertary ||   || || ||
|-
| Akhtai ||   || || ||
|-
| Amenardis || M17 Y5:N35 D4:D37:O34 || Jmn-jr-dj.s || align="center" |  || Divine adoratrice d'Amon
|-
| Ameneminet || M17 Y5:N35 G17 M17 K1:N35 X1:N25 B1 || Jmn-m-jn.t || ||
|-
| Amonet || M17 Y5:N35 X1 I12 || Jmnt || align="center" |  || formait avec Amon, « ce qui est caché », un des quatre couples de l'Ogdoade
|-
| Ânkhésenamon ||   || || ||
|-
| Ânkheseniset ||   || || ||
|-
| Ânkhet || S34 N35:Aa1*X1 B1 || ʕnḫ.t || ||
|-
| Ânkhser-Amon ||   || || ||
|-
| Ânkhti || S34 U33 M17 B1 || ʕnḫ⸗tj || || litt. Elle est vivante !
|-
| Anoukis || D36:N35 N29:X1 I12 || ʕnq.t || align="center" |  || déesse de l'île de Sehel
|-
| Apouit ||   || || ||
|-
| Aÿ || M17 A2 M17 M17 A51 || Jj || align="center" |  || 
|-
|}

B

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Badjty || G29 I10:X1*Z9 A40 || Bȝḏty || align="center" |  ||
|-
| Baenrê Meriamon || C2 C12 N36:N35 E10 || Bȝ-n-Rˁ Mr-Jmn || align="center" |  || Mérenptah
|-
| Bakenkhonsou || G29 V31:N35 Aa1:N35 M23 G43 A1 || Bȝk-n(y)-Ḫnsw || || litt. le serviteur de Khonsou
|-
| Bakenranef || G29 V31 N35:N35:D21:I9 || Bȝk-n-rn=f || align="center" |  || Ouakharê, grec : Bocchoris
|-
| Baouefrê || N5 G30 Z7 Y1:Z2 I9 A50 || Bȝ.w=f-Rˁ || ||
|-
| Bapfi || R7 E10 Q3:I9 || Bȝ-pf=j || align="center" |  ||
|-
| Bata ||   || || align="center" |  ||
|-
| Bensennout ||   || || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Bès || D58 S29 F27 A40 || Bs || align="center" |  || divinité apotropaïque d'aspect d'un nain, génie domestique protégeant femmes et enfants
|-
| Bocchoris ||   || || ||
|-
| Bouaou || D58 V4 G1 G43 || Bwȝw || ||
|-
| Boukhis || D58 F32 E1 || Bẖ || align="center" |  || taureau sacré d'Hermonthis (Armant), incarnation du dieu Montou
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Baketamon ||   || || ||
|-
| Bastet || W2 X1:X1 E13 || Bȝst.t || align="center" |  || déesse chatte de Bubastis, ville du Delta oriental
|-
| Bat || Y8A X1 B1 || Bȝ.t || align="center" |  || antique divinité de Hoû en Haute-Égypte, assimilée à Hathor
|-
|  || R7 G1 E23:N35 M17 M17 W11 G1 X1:H8 || Bȝrnygȝt || align="center" |  || Bérénice  à 
|-
|}

C

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Césarion || N29 M17 M17 O34:D21:O34 || Kysrs || align="center" |  || 
|-
| Chabaka || M8 E10 D28 || Šȝ-bȝ-kȝ || align="center" |  || roi Hyksôs, Chabaka (Néferkarê)
|-
| Chabti || M8 D58 U33 M17 A1 || Šȝbty || ||
|-
| Chian || Aa1 M17 M17 G1:N35 || Ḫyȝn || align="center" |  || roi Hyksôs, Chian (Séousérenrê)
|-
| Chéchi ||   || || ||
|-
| Chéchonq aimé d'Amon || M17 Y5:N35:N36 M8:M8 N35:N29 || Mr-Jmn Ššnq || align="center" |  ||  (Hedjkhéperrê Sétepenrê)
|-
| Chédedinhéret || W25 N31 F30:D46:D46 A1 || Šdd(w)-Jn-ḥr(.t) || || litt. celui que sauve Onouris (noter l'antéposition honorifique)
|-
| Chedtite || F30:D46 X1:Z4 || Šdty || || litt. celui de Šdt (épithète de Sobek)
|-
| Chéops ||   || || ||
|-
| Chepeset ||   || || ||
|-
| Chéphren ||   || || ||
|-
| Chepseset ||   || || ||
|-
| Chésenti || N37:O34:N35 U33 M17 A40 || Šsntj || align="center" |  ||
|-
| Chou || H6 G43 A40 || Šw || align="center" |  || premier dieu créé par Atoum en compagnie de Tefnout, personnification de l'espace aérien séparant la terre du ciel
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Chédi || F30 M17 B1 || Šdj || ||
|-
| Chefet ||   || || ||
|-
| Chésemtet || N37:O34 G17 X1*X1:W17 B1 || Šsmt.t || align="center" |  ||
|-
|  || N29:E23 M17 V4 G1:Q3 D46:D21 G1 X1:H8 || Qljwȝpdrȝt || align="center" |  || Cléopâtre  à 
|-
|}

D

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Dagi || d:A-g:Z1-i || d3gj || || 
|-
| Débehenitjaenmoutef || D46 D58 V28 F18:N35 G47 N35 G14:X1:I9 A1 || Dbḥ~n(=j)-ṯȝ-n-mw.t=f || || litt. j'avais demandé un rejeton à sa mère !
|-
| Décherchéni || G27 D3A A1 || Dšr-šnj(=f) || || litt. celui à la chevelure rouge
|-
| Dedefhor ||   || || ||
|-
| Dedmoutsennouef || D37:D37 G14:X1 T22 N35:W24 A1 || Dd(w)-Mw.t-sn-nw=f || || litt. celui dont Mout donne le semblable
|-
| Dedoun || D46:D46 E34:N35 A40 || Ddwn || align="center" |  || dieu nubien
|-
| Démedj || D46:S23 G17 I10 || Dmḏ || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Déptahânkh || D37 Q3:X1 V28 S34 N35:Aa1 A1 || D-Ptḥ-ˁnḫ || || litt. que Ptah donne la vie !
|-
| Désobek || S29 D58 V31:D37 A1 || D(w)-Sbk || || litt. celui que Sobek a donné
|-
|  || D37:D37 M17 G1 A1 || Ddjȝ|| ||
|-
| Didoufri || N5 R11 R11 I9 || Ḏdḏd=f-Rˁ || align="center" |  || Djédefrê
|-
| Djaa || U28 G1 G1 D3A A1 || Ḏȝȝ || ||
|-
| Djadjaemânkh || U28 G1 U28 G1 D1 Z1 G17 S34 N35:Aa1 A1 || Ḏȝḏȝ-m-ˁnḫ || ||
|-
| Djar || U28 G1 D21 || Ḏȝr || ||
|-
| Djadjamânkh ||   || || ||
|-
| Djédefrê || N5 R11 R11 I9 || Ḏdḏd=f-Rˁ || align="center" |  || Djédefrê
|-
| Djédi || R11 R11 M17 Y1:A1 || Ḏdj || ||
|-
| Djedji || R11 R11 M17 Y1:A1 || Ḏḏj || ||
|-
| Djedkarê || N5 R11 D28 || Ḏd-kȝ-Rˁ || align="center" |  || Djedkarê (Izézi)
|-
| Djedptahefânkh || ||  || ||
|-
| Djéfaï || I10:I9 M17 A1 || Ḏf(ȝ)=j || ||
|-
| Djéhouty || G26B || Ḏḥwtj || align="center" |  || Thot, dieu-ibis d'Hermopolis, dieu du savoir, de la science, de l'écriture et du droit
|-
| Djéhoutyhotep ||   || || ||
|-
| Djéhoutymès || G26-msouG26-F31-s-A1ouG26-ms-s || Ḏḥwty-ms(w) || align="center" |  || Né de Thot ; (en grec ancien : )
|-
| Djéhoutymèsmirê || G26 F31 O34:N28 W19 N5 || Ḏḥwty-ms mj-Rˁ || align="center" |  ||  (Aâkhéperkarê)
|-
| Djéhoutymèsnéferkhâou || G26 F31 F35 N28:Z2 || Ḏḥwty-ms nfr-ḫˁw || align="center" |  ||  (Aâkhéperenrê)
|-
| Djéhoutymèsnéferkhépérou || G26 F31 S29 F35 L1:Z2 || Ḏḥwty-ms nfr-ḫprw || align="center" |  ||  (Menkhéperrê)
|-
| Djéhoutynakht || I10 V28 G43:X1 N35:M3:Aa1*X1 || Ḏḥwty-nḫt || ||
|-
| Djéhoutynakhtânkh || G26B N35:M3 Aa1:X1 S34 N35:Aa1 A1 || Ḏḥwty-nḫt-ˁnḫ || ||
|-
| Djéhoutynefer ||   || || ||
|-
| Djéhutihotpe ||   || || ||
|-
| Djekareisesi ||   || || ||
|-
| Djer ||   || || ||
|-
| Djersis ||   || || ||
|-
| Djéser || D45:D21 || Ḏsr || align="center" |  ||
|-
| Djésertéti || Dsr t:t i || Ḏsr-ttj || ||
|-
| Djet ||   || || ||
|-
| Djoser || D45:D21 || Ḏsr || align="center" |  || voir Djéser
|-
| Djoserkarê || N5 D45 D28 || Ḏsr-kȝ-Rˁ || align="center" |  || 
|-
| Djoserkhépérrourê Sétepenrê || N5 D45 L1 Z3 N5:U21:N35 || Ḏsr-ḫprw-Rˁ Stp-n-Rˁ || align="center" |  || Horemheb
|-
| Djouqed || N26 G43 Aa28 D46:W24 I14 || Ḏw-qd || align="center" |  || génie personnifiant le mal
|-
| Douamoutef || D46:V4 N14 G14 X1:I9 A40 || Dwȝ-mw.t=f || align="center" |  || un des quatre fils d'Horus
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Daget || D46 G1 W11:X1 F21 B1 || Dȝg.t || || litt. la naine
|-
| Dédetès || X8 X8 X1 S29 B1 || Dd(w).t=s || || litt. celle qu'elle donne
|-
| Déptahânkhès || D37 Q3:X1 V28 S34 S29 B1 || D-Ptḥ-ˁnḫ=s || || litt. fasse Ptah qu'elle vive !
|-
| Désenrefsy || D37 S29 N35:Z2 D21:I9 S29 Z4 B1 || D=sn-(j)rf-s.y || || litt. qu'ils la donnent donc !
|-
| Diounout || Z1*Z1*Z1:Z4 X1:W24 B1 || Djw-nw.t || || litt. la cinquième
|-
| Djéhoutynakhten || I10 V28 G43:X1 N35:M3:Aa1*X1 X1:N35 || Ḏḥwty-nḫt tn || || litt. ladite Djéhoutynakht
|-
|}

E

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Emhat || G17 F4:X1*Z1 A1 || M-ḥȝ.t || ||
|-
| Emheb || Aa15 V28 W3:N5 D58 A1 || M-ḥb || ||
|-
| Emsaf || G17 V17 Z1:I9 A1 || M-sȝ=f || ||
|-
| Enirtourenef || D35 D4:X1 D21:N35:I9 A1 || N-jr=t(w)-rn=f || || litt. on n'a pas fait son nom, nom attribué à une personne dont on ignorait le nom réel
|-
| Enmoutef || D35 X1 G17 I9 A1 || N-m(w)t(w)=f || || litt. il ne mourra pas
|-
| Ensedjerkai || N35 S29 A55 D28 A1 || N-sḏr-kȝ=j || || litt. mon ka n'a pas paressé
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Enrekhtouès || D35 D21:Aa1:Y1 X1 G43 S29 B1 || N-rḫ=tw=s || || litt. on ne la connaît pas
|-
| Ensémekhtouès || N35 S29 G17 Aa1:D35 X1 G43 O34 B1 || N-smḫ(w)=tw=s || || litt. elle ne sera pas oubliée
|-
| Entechenès || D35 X1:N37 N35:S29 B1 || N-tš~n=s || || litt. elle ne saurait disparaître
|-
|}

G

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Geb || G38 D58 A40 || Gb || align="center" |  || dieu-Terre (Ennéade)
|-
| Gébeb || V33 D58 D58 A40 || Gbb || align="center" |  || dieu-Terre (Ennéade)
|-
| Gébou || G38 D58 Z7 A1 || Gbw || ||
|-
| Gemnikai || D28 G28 N35 A1 || Gm~n(=j)-kȝ(=j) || || litt. j'ai (re)trouvé mon ka (dans mon fils) ! (noter l'antéposition honorifique)
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Géméhtoues || G28 G17 V28 D6:X1 G43 S29 B1 || Gmḥ=tw=s|| || litt. qu'on la regarde !
|-
|}

Index égyptologique